Бе́лица (белор. Беліца) — агрогородок (до 2010 г. — деревня) на берегу реки Неман в Лидском районе Гродненской области Белоруссии. Административный центр Белицкого сельсовета.

История 
В 1667 году в 3 верстах от Белицы Мария Софья Адаховская основала церковь в Ельне, куда поселила монахов-доминиканцев и подарила им фольварки  и Ельня. 

В 1838 году церковь в Белице, принадлежавшая монастырю, была передана в управление Литовской епархии. Здание бывшего доминиканского костела в Ельне просуществовало до середины XX века.

Инфраструктура 
Действуют средняя школа-сад, Дом культуры, отделение связи, больница, автозаправочная станция, магазины.

 Историко-краеведческий музей "Спадчына" ГУО "Белицкая средняя школа Лидского района"

Достопримечательность 

 Стоянка периода неолита и бронзового века (3–2-е тыс. до н.э.) —

Храмы 

 Часовня Матери Божией Руженцовой (1824) — 
 Крестовоздвиженская церковь (1928) — 
 Костёл Святого Юрия, начало XXI в.

В XVII веке в Белице проходили синодальные собрания кальвинистов.

Утраченное наследие 

 Костёл Святого Юрия, XV — XVI вв.

Примечания

Ссылки 
 Лидский райисполком.
 Населённые пункты Республики Беларусь.
 BELITSA .

Населённые пункты Лидского района
Агрогородки Лидского района